Die Nemzeti Bajnokság 2010/11, aus Sponsorengründen offiziell auch Monicomp Liga genannt, war die 110. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 30. Juli 2010 und endete am 27. Mai 2011.

Titelverteidiger Debreceni Vasutas SC erreichte den zweiten Platz hinter dem erstmaligen Meister Videoton FC.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Nemzeti Bajnokság 2010/11 auf kicker.de
 Tabelle und Statistiken auf soccerway.com
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11